Rywalizacja mężczyzn w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Ałmaty została rozegrana na trasie o nazwie The Conal. Kwalifikacje rozegrano 8 marca o 12:15, z kolei finały tego samego dnia o 15:00. Złoty medal wywalczył Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury, który pokonał drugiego Benjamina Caveta oraz trzeciego Pawieła Kołmakowa.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021